

Localidades

Tulsa
New Tulsa

Outros
Keys to Tulsa
Tulsa, Tokyo and the Middle of Nowhere
Ou ainda:
Thulsa Doom

Desambiguação